Veddinge Bakker kan henvise til flere artikler:
 Veddinge Bakker, byen/ sommerhusområdet.
	Veddinge Bakker (naturfredning), et fredet naturområde ovenfor byen.